Lucasfilm Limited, productora cinematogràfica amb seu als Estats Units
 La Farga Lacambra, empresa dedicada als productes de coure ubicada a Les Masies de Voltregà (Osona), antecessora de La Farga Group
 Límit inflamable més baix (del seu nom en anglès Lower Flammable Limit), concentració mínima a la qual una barreja de gas o vapor és inflamable
 LFL també és el codi a la Borsa de Nova York de LAN Airlines, companyia aèria amb base a Santiago de Xile